Symbol Legendre’a – funkcja ściśle multiplikatywna stosowana w teorii liczb, oznaczana  lub .

Wprowadzony w 1798 przez Legendre’a. Jego uogólnieniem jest symbol Jacobiego.

Definicja 
Niech  będzie liczbą pierwszą. Liczbę  niebędącą wielokrotnością  nazwiemy resztą kwadratową modulo  jeśli istnieje liczba całkowita  taka, że  fakt ten oznaczymy  Jeśli taka liczba  nie istnieje, liczbę  nazywamy nieresztą kwadratową modulo , w artykule oznaczamy to jako  Wielokrotności liczby  nie zaliczamy ani do reszt ani do niereszt.

Czasami za dziedzinę funkcji nie przyjmuje się wielokrotności .

Własności 
 Jeśli  to .
 Kryterium Eulera jest użyteczne do obliczania wartości symbolu oraz jest używane do dowodzenia innych własności:
.
 Symbol Legendre’a jest funkcją ściśle multiplikatywną licznika:  Ta własność jest wnioskiem z kryterium Eulera.
 Najważniejszą własnością jest prawo wzajemności reszt kwadratowych, zwane czasami theorema fundamentale (twierdzenie podstawowe) lub theorema aurerum (twierdzenie złote):

 Tę własność, będącą wnioskiem z kryterium Eulera, nazywa się I uzupełnieniem prawa wzajemności:

 Istnieje również II uzupełnienie prawa wzajemności:

Tabela wartości 
Tabela przedstawia wartości funkcji dla  i .

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Kalkulator symbolu Legendre’a

Teoria liczb